— японский кёрлингист и тренер женской сборной по кёрлингу, второй в команде Японии на .

Его дочери Анна и Нанами также профессионально играют в кёрлинг.

Достижения 
 : серебро (, , , , ).

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Тренеры по кёрлингу Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года